

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zające – część wsi Konina w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Zające – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja

Zobacz też 
 Zając, Zającówka, Zajączek, Zajączki, Zajączkowice, Zajączkowo, Zajączków. Zajączkówko